Antoine Alexandre Auguste Frémy (1816-1885), dessinateur et peintre de marine français
 Dominique Frémy (1931-2008), créateur avec Michèle Frémy de l'ouvrage encyclopédique Quid
 
 Édouard Frémy (1843-1904), historien français
 Gérard Frémy (1935-2014), pianiste, percussionniste et compositeur français
 Fabrice Frémy, romancier français
 Jacques Marie Noël Frémy (1782-1867), peintre français
 Louis Frémy (1805 - 1891), homme politique et financier français
 Michèle Frémy (1940-), mariée à Dominique Frémy, elle est fondatrice avec lui de l'ouvrage encyclopédique Quid
 Pierre Frémy (1880-1944), algologue français